Sant Antoni ( „heiliger Antonius“) ist Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien und auf den Balearen:

 Sant Antoni (Barcelona), Stadtviertel im Stadtbezirk Eixample von Barcelona
 Sant Antoni de Vilamajor, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Antoni de Portmany, eine Stadt auf Ibiza

Feste:
 Festa popular de Sant Antoni, Volksfest zu Ehren des heiligen Antonius auf den Balearen

Siehe auch:
 San Antonio (Begriffsklärung)